Аројо Кучара има више значења:

 Аројо Кучара (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Кучара (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Кучара (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику